Seeland, città della Germania
 Seeland, regione della Svizzera